The Proof – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Proof – film del 1915 diretto da Ben F. Wilson
 The Proof – film del 2013 diretto da Luis Nieto